Vaubaillon est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jérémie Vaubaillon (1976-), astronome français.

Astronomie 

 (82896) Vaubaillon, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme français